Líbero pode referir-se a:

 Líbero (futebol)
 Líbero (voleibol)

Ver também 
  Libera — página de desambiguação.

Desambiguações de esportes